Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Baku Cup 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Baku